IUB steht für:
 Indiana University Bloomington, staatliche Universität im amerikanischen Bundesstaat Indiana
 International Union of Biochemistry, internationale Nichtregierungsorganisation für Biochemie
 International University Bremen, früherer Name der Constructor University, einer privaten Hochschule in Bremen

IUB